Karl Adam (1876–1966) – niemiecki duchowny katolicki, teolog
 Karl Adam (1912–1976) – niemiecki trener i teoretyk wioślarstwa, lekkoatleta i bokser